Андре́й Ви́кторович Трефи́лов () — советский и российский хоккеист, вратарь, заслуженный мастер спорта СССР (1992). Олимпийский чемпион 1992 года.

Биография 
Родился в 1969 году в Кирово-Чепецке. Воспитанник ДЮСШ местного хоккейного клуба «Олимпия» (первый тренер — А. В. Козлов), за который и начал выступать в 1985 году.

В чемпионатах СССР играл за Московское «Динамо» с 1990 по 1992 год. В его составе чемпион СССР 1990/1991 и СНГ 1991/1992, серебряный () и бронзовый () призёр Кубка Европы.

В сезоне 1990/91 года признавался лучшим молодым хоккеистом команд Высшей лиги по опросу редакции журнала «Спортивные игры».

В 1992 году уехал в клуб НХЛ «Калгари Флэймз». Его дебют в НХЛ состоялся 4 ноября 1992 года против «Ванкувер Кэнакс» (ничья 5:5). 11 января 1994 года Трефилов сыграл свой первый матч «всухую» против «Монреаль Канадиенс».

11 июля 1995 года подписал контракт с «Баффало Сейбрз». 12 ноября 1997 года был обменян из Баффало в «Чикаго Блэкхокс», 28 декабря 1998 года обменян из Чикаго в Калгари.

В основном играл в североамериканских младших лигах — АХЛ и  (, , Рочестер Американс, , , Чикаго Вулвз (с которой в 2000 году выиграл Кубок Тёрнера (главного приза ИХЛ) и был признан лучшим хоккеистом плей-офф.

В сезоне 1998/99 провел несколько игр за казанский «Ак Барс».

С 2000 по 2006 год защищал ворота команды из Дюссельдорфа в немецкой Бундеслиге, в составе которого стал обладателем Кубка Германии (2006 год).

В настоящее время — хоккейный агент, живёт в Германии.

Статистика

Признание заслуг 
 В 2014 году включён в Зал славы отечественного хоккея.

Литература 
 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1992 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Солт-Лейк Голден Иглз»
Игроки «Сент-Джон Флэймз»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Индианаполис Айс»
Игроки «Детройт Вайперз»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки ХК «Дюссельдорф»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккейные вратари
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»